Вя́зовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Вязовая улица — улица в Екатеринбурге.
 Вязовая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Вязовая улица — улица в Саратове.
 Вязовая улица — улица в городе Уфе.
 Вязовая улица — улица в Челябинске.

См. также 
 Кошмар на улице Вязов